Destroyer kan syfta på:

 Destroyer (musikalbum) – ett musikalbum från 1976 av KISS
 Destroyer (musikgrupp) – ett kanadensiskt indieband
 Destroyer (tidskrift) – en gaytidskrift

Se även
Jagare